Ломки может означать:

Топоним 
Название нескольких населённых пунктов:

Россия

Ивановская область 
 Ломки — деревня в Кинешемском районе.
 Ломки — деревня в Шуйском районе.

Костромская область 
 Ломки — деревня в Костромском районе.
 Ломки — деревня в Островском районе.

Нижегородская область 
 Ломки — деревня в Городецком районе.
 Ломки — деревня в Чкаловском районе.

Псковская область 
 Ломки — деревня в Великолукском районе.
 Ломки — деревня в Островском районе.

Смоленская область 
 Ломки — деревня в Гагаринском районе Смоленской области, Покровское сельское поселение
 Ломки — деревня в Гагаринском районе Смоленской области, Потаповское сельское поселение

Тверская область 
 Ломки — деревня в Лихославльском районе.

Ярославская область 
 Ломки — деревня в Даниловском районе (Середское сельское поселение, Никольский сельский округ).
 Ломки — деревня в Даниловском районе (Середское сельское поселение, Семловский сельский округ).
 Ломки — деревня в Мышкинском районе.
 Ломки — деревня в Тутаевском районе.
 Ломки — деревня в Ярославском районе.
 Ломки — бывшая деревня в Рыбинском районе.

Музыка 
 «Ломки» — альбом Васи Обломова.